Saint-Privat kan syfta på:
 Saint-Privat, Ardèche
 Saint-Privat, Corrèze
 Saint-Privat, Hérault